Santee puede hacer referencia a cualquiera de los siguientes topónimos de Estados Unidos:

 Santee (California), ciudad del estado de California.
 Santee (Carolina del Sur), pueblo del estado de Carolina del Sur.
 Santee (Nebraska), villa del estado de Nebraska.
 Lake Santee (Indiana), lugar designado por el censo en el estado de Indiana.
 North Santee, área no incorporada del estado de Carolina del Sur.
 El río Santee, cuenca fluvial que discurre por el estado de Carolina del Sur.